Качан — деревня в Карамышевской волости Псковского района Псковской области России.

Расположена в 9 км к западу от села Карамышево и в 20 км к востоку от центра города Пскова.

Численность населения деревни по состоянию на 2000 год составляла 7 человек.

Примечания 

Населённые пункты Псковского района